FJI, Fòrum Judicial Independent, associació professional de jutges d'Espanya
 FJI, acrònim i monograma de Francesc Josep I d'Àustria, emperador d'Àustria